Burr Oak kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Burr Oak (Kansas)
Burr Oak (Michigan)